Inch, lengtemaat

Geografie
 Ierland
 Inch (County Clare), dorp in County Clare
 Inch (County Cork), dorp in County Cork
 Inch (County Kerry), dorp in County Kerry
 Inch (County Laois), townland in County Laois
 Inch (County Tipperary), dorp in County Tipperary
 Inch (County Wexford), dorp in County Wexford
 Inch Island, eiland in County Donegal

 Schotland
 Inch (eiland), klein eiland voor de kust van St Mary's Isle Priory in Dumfries and Galloway
 Inch (Wigtownshire), civiele parochie in Dumfries and Galloway
 Inch (Edinburgh)
 North Inch, locatie van de Slag van de North Inch, nu een buurt in Perth
 South Inch, buurt in Perth
 Insch, dorp in Aberdeenshire
 Insh, dorp in de Highland Council Area

 Overig
 Inch Valley, plaats nabij Otago (Nieuw-Zeeland)
 Inch Abbey, ruïne van een klooster in County Down (Noord-Ierland)

Personen
 Richard Inch (1843–1911), Amerikaans admiraal
 Thomas Inch (1881–1963), Britse "sterkste man"

Other
 USS Inch (DE-146), Amerikaans marineschip
 Big Inch, Amerikaanse oliepijpleiding, aangelegd in 1942